Hermany ist der Name folgender Personen:

 Eduard Hermany (1846–1899), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Gerda Hermany-Benedix (1847–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin

Hermány steht für den Ort:

 Cașolț, eine Ortschaft in Siebenbürgen (Rumänien)